Kryptos (griechisch κρυπτός „verborgen“) steht für:

 Kryptos (Skulptur), eine Skulptur des US-amerikanischen Bildhauers James Sanborn auf dem Gelände der CIA-Hauptverwaltung in Langley, Virginia (Vereinigte Staaten), die kryptografische Inschriften enthält
 Kryptos (Andreas Vollenweider), ein Album des Schweizer Harfenisten Andreas Vollenweider
 Kryptos (Band), eine indische Heavy-Metal-Band